

Ludzie 
 Popiel (II) – legendarny słowiański władca z IX wieku
 Popiel I – legendarny słowiański władca z przełomu VIII/IX wieku

Osoby o nazwisku Popiel:
 Andrzej Popiel (1936–2020) – aktor teatralny i filmowy
 Antoni Popiel (1865–1910) – rzeźbiarz
 Damian Popiel (ur. 1992) – judoka
 Ignacy Popiel (1863–1941) – szachista
 Irena Popiel (1925–2010) – zakonnica
 Jan Popiel (1914–2003) – jezuita i filozof
 Jerzy Popiel (1933-2019) – pilot
 Józef Popiel (1923–1995) – ichtiolog
 Karol Popiel (1887–1977) – polityk
 Kazimierz Popiel (1898–1957) – inżynier górnictwa
Konstanty Popiel (1884-1965) - nauczyciel i działacz społeczny
 Ksawery Popiel (1770–?) – major milicji wołyńskiej
 Lidia Bogacz-Popiel (ur. 1957) – aktorka
 Lidia Popiel (ur. 1959) – fotografka i modelka
Ludmiła Popiel (1929-1988) - artystka konceptualna, projektantka wnętrz, 
 Magdalena Popiel (ur. 1953) – literaturoznawca
 Mieczysław Popiel (1904–1992) – polityk, działacz komunistyczny
 Paweł Popiel (1733–1809) – szlachcic, kasztelan, chorąży i stolnik
 Paweł Popiel (1807–1892) – publicysta konserwatywny, polityk i prawnik
 Paweł Popiel (1837–1910) – profesor prawa rzymskiego, tłumacz i publicysta
 Stefan Franciszek Popiel (1889–?) – podpułkownik łączności Wojska Polskiego
 Stefan Sulima-Popiel (1896–1927) – piłkarz
 Tadeusz Popiel (1863–1913) – malarz
 Wincenty Teofil Popiel (1825–1912) – biskup rzymskokatolicki
Zofia Popiel (1845–1927) – ziemianka, działaczka społeczna

Miejscowości 

 Popiel – wieś w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Piszczac
 Popiel – miasteczko na Litwie

Wzniesienia 
 Popiel (630 m n.p.m.) – wzniesienie w południowej części Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich
 Popiel (531 m n.p.m.) – wzniesienie na Pogórzu Izerskim, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Stara Kamienica
 Popiel (463 m n.p.m) – wzniesienie na pograniczu Gór Kaczawskich (Gór Ołowianych) i Kotliny Jeleniogórskiej
 Popiel (429 m n.p.m.) – wzniesienie w Kotlinie Jeleniogórskiej, położone w woj. dolnośląskim, powiecie jeleniogórskim, w gminie Podgórzyn, przy granicy z Jelenią Górą
 Popiel (284,4 m n.p.m.) – wzgórze na Równinie Świdnickiej, położone w woj. dolnośląskim, powiecie świdnickim

Zobacz też 

 Popielec
 Popielidzi